Маршон Линч (; , , Калифорния, США) — игрок в американский футбол, выступающий в Национальной футбольной лиге на позиции раннинбека. В составе «Сихокс» он в сезоне 2013 года стал победителем Супербоула XLVIII. Был задрафтован командой «Баффало Биллс» в первом раунде 2007 года. В колледже выступал за «Калифорния Голден Беарз».

Статистика

Регулярный сезон

Плей-офф

Примечания 

Игроки «Сиэтл Сихокс»
Игроки «Баффало Биллс»
Раннинбеки
Игроки в американский футбол США
Игроки «Окленд Рэйдерс»